De Fotbalová národní liga (Tsjechisch voor Nationale voetballiga, wordt vaak afgekort tot FNLiga of FNL) is de op een na hoogste voetbalcompetitie in Tsjechië. In de competitie spelen 16 ploegen. De nummers 1 en 2 aan het einde van het seizoen promoveren naar de Fortuna liga. De nummers 15 en 16 degraderen naar de ČFL of de MSFL, afhankelijk van de regio waar het team speelt.

In het seizoen 1994/95 speelden er 18 teams in de competitie, in plaats van de gebruikelijke 16. De kampioen van het seizoen 2011/12, FK Ústí nad Labem, kreeg voor het seizoen erop geen licentie om uit te komen in de Gambrinus liga, waardoor de club in de Fotbalová národní liga bleef. In het seizoen 2015/16 speelden er slechts 15 teams in de competitie, doordat FK Viktoria Žižkov voor dat seizoen geen licentie kreeg. SK Sigma Olomouc B werd gedwongen haar licentie af te staan na het seizoen 2015/16 (deze werd overgenomen door MFK Vítkovice), omdat het A-team van de club gedegradeerd was uit de Synot liga. Het seizoen 2020/21 is vanwege de coronapandemie met 14 teams gespeeld.

Naamswijzigingen 
Tot het seizoen 2011/12 droeg de FNL de naam Druhá liga, wat tweede liga betekent, waarna de naam gewijzigd werd in Fotbalová národní liga. In 2016 sloot de FAČR een contract met het gokbedrijf Fortuna, waarin onder andere is overeengekomen dat de competitie verder zou gaan onder de sponsornaam Fortuna národní liga.

Kampioenen

Titels per club

Topscorers

Per seizoen

Per club

Per speler

Clubs en stadions

Clubs 
Vet weergegeven clubs speelden in 2022/23 in de Fotbalová národní liga.

Stadions

Zie ook 
 Lijst van betaaldvoetbalclubs in Tsjechië

Tsjechische voetbalcompetitie